|-
| (40901) 1999 TG143||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40902) 1999 TY143||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40903) 1999 TB144||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40904) 1999 TC144||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40905) 1999 TE148||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40906) 1999 TN148||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40907) 1999 TF149||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40908) 1999 TW151||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40909) 1999 TR152||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40910) 1999 TS152||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40911) 1999 TU152||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40912) 1999 TX152||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40913) 1999 TZ152||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40914) 1999 TH155||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40915) 1999 TT155||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40916) 1999 TE156||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40917) 1999 TW156||||9 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40918) 1999 TG158||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40919) 1999 TF162||||9 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40920) 1999 TD171||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40921) 1999 TR171||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40922) 1999 TH172||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40923) 1999 TB173||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40924) 1999 TB174||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40925) 1999 TL174||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40926) 1999 TQ177||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40927) 1999 TZ185||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40928) 1999 TB187||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40929) 1999 TB188||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40930) 1999 TJ189||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40931) 1999 TX189||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40932) 1999 TF191||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40933) 1999 TP192||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40934) 1999 TJ194||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40935) 1999 TO195||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40936) 1999 TP200||||13 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40937) 1999 TQ200||||13 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40938) 1999 TO205||||13 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40939) 1999 TU209||||14 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40940) 1999 TZ209||||14 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40941) 1999 TS211||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40942) 1999 TZ212||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40943) 1999 TT213||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40944) 1999 TJ216||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40945) 1999 TX216||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40946) 1999 TK217||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40947) 1999 TJ218||||15 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40948) 1999 TH228||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40949) 1999 TQ228||||2 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40950) 1999 TQ229||||5 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40951) 1999 TO230||||4 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40952) 1999 TD231||||5 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40953) 1999 TB237||||3 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40954) 1999 TQ238||||4 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40955) 1999 TQ241||||4 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40956) 1999 TZ241||||4 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40957) 1999 TR242||||4 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40958) 1999 TV242||||4 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40959) 1999 TB243||||4 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40960) 1999 TL244||||7 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40961) 1999 TV247||||8 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40962) 1999 TW247||||8 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40963) 1999 TZ247||||8 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40964) 1999 TE248||||8 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40965) 1999 TH249||||9 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40966) 1999 TM250||||9 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40967) 1999 TC251||||5 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40968) 1999 TO254||||8 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40969) 1999 TR258||||9 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40970) 1999 TK261||||14 жовтня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40971) 1999 TY264||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40972) 1999 TL267||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40973) 1999 TL269||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40974) 1999 TS269||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40975) 1999 TU269||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40976) 1999 TV272||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40977) 1999 TD279||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40978) 1999 TN279||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40979) 1999 TL280||||8 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40980) 1999 TO282||||9 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40981) 1999 TL284||||9 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40982) 1999 TR285||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40983) 1999 TB286||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40984) 1999 TL288||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40985) 1999 TM288||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40986) 1999 TY292||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40987) 1999 TJ293||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40988) 1999 TN311||||7 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40989) 1999 UO||1999 UO||16 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (40990) 1999 UW||1999 UW||16 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (40991) 1999 UA1||||16 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (40992) 1999 UL1||||18 жовтня 1999||Обсерваторія Гай-Пойнт||Денніс Чесні
|-
| (40993) 1999 UF2||||16 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 40994 Текарідаке (Tekaridake)||||20 жовтня 1999||Сусоно||Макіо Акіяма
|-
| (40995) 1999 UC4||||27 жовтня 1999||Штаркенбурзька обсерваторія||Штаркенбурзька обсерваторія
|-
| (40996) 1999 UO5||||28 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40997) 1999 UE6||||27 жовтня 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (40998) 1999 US7||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (40999) 1999 UU8||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (41000) 1999 UB9||||29 жовтня 1999||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|}

40900